

Мочилки — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Мочилки — присілок, Лебедянський район, Липецька область